Helene Hegemann (1992- ), réalisatrice, actrice, metteure en scène, scénariste et auteure allemande ;
 Paul Hegemann (1836-1913), navigateur allemand.